Це дискографія Alkaline Trio, чикагського панк-рок гурту, містить дев'ять студійних альбоми, дві збірки, один спільний альбом, чотири міні-альбоми, один відео-альбом, шістнадцять синглів, одне демо, дев'ять цифрових релізів, та тринадцять музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Спільні альбоми

Міні-альбоми

Відео-альбоми

Демо 

I Всі чотири пісні з демо запису були перевидані у Goddamnit (2008).

Сингли

Цифрові релізи 

I Ексклюзивний реліз Blood Pact.

Інші записи 

I Для пісень перевиданих у Alkaline Trio.

II Для пісень перевиданих у Remains.

III Для пісень перевиданих у Scraps.

Музичні відео

Примітки

Посилання 
 

Alkaline Trio
Дискографії панк-рок гуртів